1-й по счёту мемориал А. К. Рубинштейна состоялся в 1963 году в польском городе Поляница-Здруй.

В соревновании принимали участие 16 шахматистов, представлявших Польшу, Югославию, Чехословакию, Венгрию, Болгарию, Румынию, ГДР, Нидерланды и Израиль.

Турнир проходил в упорной борьбе, никто из участников не избежал поражений.

Победу в турнире разделили болгарский гроссмейстер Н. Падевский и международный мастер М. Черняк (уроженец Польши, представлявший Израиль). Падевский долго лидировал, но неудачный финиш помешал ему единолично занять 1-е место. Наоборот, Черняк слабо провел первую половину турнира, но, одержав ряд побед, смог догнать лидера. Не смог завершить турнир Б. Слива.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Польше 
1963 год в шахматах
Спорт в Польше в 1963 году